Paul Williams (1965), calciatore inglese
Paul Williams (1971), calciatore inglese
Paul Williams, compositore e paroliere statunitense.
Paul Williams, storico delle religioni e buddhologo britannico.
Paul Williams, pugile statunitense.
Paul Williams, rugbista samoano.
Paul Williams, regista statunitense 
Paul Williams, scrittore irlandese 
Paul Williams, cantante statunitense membro dei The Temptations
Paul R. Williams, architetto statunitense
Paul Williams, attore statunitense
Paul Williams, personaggio della soap opera Febbre d'amore, interpretato da Doug Davidson 
Paul Williams (1956), mezzofondista canadese
Paul Williams, velocista grenadino
Paul Williams, sassofonista statunitense
Paul Williams, arbitro di rugby a 15 neozelandese
Paul Williams, atleta paralimpico britannico